Бразориа может относиться к следующему:
 Бразория — город в штате Техас, США.
 Бразория — округ Техаса.